Bezold ist ein von Bernhard oder Berthold abgeleiteter Name. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Bezold (1836–1868), deutscher Physiologe (Bezold-Jarisch-Reflex)
 Carl Bezold (1859–1922), deutscher Orientalist
 Ernst Justus Bezold (1845–1885), deutscher Jurist
 Friedrich Bezold (1842–1908), deutscher Ohrenarzt
 Friedrich von Bezold (1848–1928), deutscher Historiker
 Georg Bezold (1899–1962), deutscher Politiker (SPD)

 Michael Bezold (* 1972), deutscher Schachgroßmeister
 Oskar von Bezold (1874–1934), preußischer Landrat des Landkreises Usingen
 Otto Bezold (1899–1984), deutscher Politiker (FDP), bayerischer Staatsminister
 Rudolf von Bezold (1889–1949), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Wilhelm von Bezold (1837–1907), deutscher Physiker und Meteorologe (Bezold-Brücke-Phänomen)

Siehe auch:
 Bezold-Abney-Phänomen
 Bezold-Brücke-Phänomen
 Pezold
 Petzoldt
 Petzold
 Petzholdt
 Pätzold
 Paetzold